МВРЗ — многозначный термин

 Минский вагоноремонтный завод
 Московский вагоноремонтный завод